Das 80. Gent–Wevelgem 2018 war ein belgisches Straßenradrennen in Flandern. Das Eintagesrennen wurde gestartet in Deinze und endete in Wevelgem nach 250,8 Kilometer und wurde am Sonntag, den 25. März 2018, ausgetragen. Der Wettbewerb gehörte der UCI WorldTour 2018 an und war dort das elfte von insgesamt 38 Rennen dieser Serie. Sieger wurde Peter Sagan, der sich im Endspurt bei der Massenankunft gegen Elia Viviani und Arnaud Démare durchsetzen konnte.

Das 7. Gent–Wevelgem 2018 der Frauen wurde in Ypern gestartet und endete wie das Männerrennen in Wevelgem nach 142,6 Kilometern. Es gehörte zur UCI Women’s WorldTour 2018. Siegerin wurde im Sprint Marta Bastianelli.

Männer

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Frauen

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website
 
 

Radrennen 2018
Gent–Wevelgem